Кли́чка — посёлок городского типа в Приаргунском районе Забайкальского края России.

Транспорт 
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 11 км.

Аэропорт в 50 км.

История 
Основан в 1759 году.

Статус посёлка городского типа — с 1952 года.

Население

Экономика 
Нерчинский полиметаллический комбинат - промышленный центр в посёлке Кличка. Месторождения района разрабатывались с начала XVIII века. В 1951 введена в действие Кадаинская, в 1953 Кличкинская, в 1954 Благодатская, в 1965 Акатуевская шахты. В 1965 создано Нерчинское рудоуправление, переименованное в 1975 в Нерчинский полиметаллический комбинат. В состав комбината входят шахты Акатуевская, Благодатская, Воздвиженская, Кадаинская, Кличкинская и Михайловская, Покровский карьер и обогатительные фабрики. С 2014 года перепрофилирован под производство сурьмяных концентратов на фабрике посёлка Кличка. Здесь до 2000 годов существовал аэродром.

Примечания

Источники 
 
 
 "Нерчинский полиметаллический комбинат" в Энциклопедии Забайкалья 

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Приаргунского района